Джеро́м Кла́пка Джеро́м (, 2 мая 1859, Уолсолл, графство Стаффордшир — 14 июня 1927, Нортгемптон) — английский писатель-юморист, драматург, постоянный сотрудник сатирического журнала «Панч», редактировал в 1892—1897 годах журналы «Лентяй» () и «Сегодня» ().

Биография

Ранние годы 
Джером был четвёртым ребёнком в семье Джерома Клэпа (), который позднее сменил имя на Джером Клэп Джером (). Отец Джерома был торговцем скобяными изделиями, а также проповедником без духовного сана. Помимо Джерома в семье было ещё трое детей: дочери Паулина и Бландина и сын Милтон, умерший в младенчестве. Джером, как и его отец, был зарегистрирован по имени Джером Клэп Джером. Второе имя, Клапка, появилось позднее (в честь венгерского эмигранта и друга отца, генерала Дьёрдя Клапки). Семья Джеромов обеднела после неудачных инвестиций в местную горнодобывающую промышленность. Частые визиты кредиторов в дом Джеромов были позднее ярко описаны им в автобиографической книге «Моя жизнь и эпоха» ().

Юный Джером хотел стать политиком или литератором, но смерть его родителей в 1872 году (Джерому тогда только исполнилось 13 лет), заставила его прервать обучение и искать работу. Он нанялся в «Лондонскую и Северо-Западную железнодорожную компанию» (), где проработал четыре года, собирая уголь, рассыпанный вдоль железнодорожных путей.

Актёрская деятельность и первые литературные труды 
В 1877 году, под влиянием своей сестры Бландины, увлечённой театром, Джером решает попытать себя в актёрском ремесле под сценическим псевдонимом Гарольд Крайтон (). Он поступил в театральную труппу, пытавшуюся ставить низкобюджетные пьесы; часто постановки осуществлялись за счёт самих актёров, которые самостоятельно оплачивали пошив сценических костюмов и изготовление реквизита. Позднее Джером с юмором описывал эти времена и своё полное безденежье в новелле «На сцене и за сценой» ().

Через три года безуспешных попыток пробиться 21-летний Джером решает оставить актёрскую профессию и поискать новое занятие. Он пробовал быть журналистом, писал эссе, сатирические рассказы, но в публикации большинства из них ему было отказано. В последующие несколько лет он был учителем, упаковщиком, секретарём адвоката.

И, наконец, в 1885 году к нему пришёл успех после публикации юмористической новеллы «На сцене и за сценой», которая «открыла двери» для последующих пьес и эссе Джерома. «Праздные мысли лентяя» (), сборник юмористических эссе, был опубликован в 1886 году.

21 июня 1888 года Джером женился на Джорджине Элизабет Генриетте Стенли Мэрисс (), также известной как Этти (). Свадьбу сыграли всего через 9 дней после развода Этти с её первым мужем. От первого брака у неё была пятилетняя дочка по прозвищу Элси (настоящее имя тоже было Джорджина).

Медовый месяц пара провела на Темзе, на небольшой лодке, что, как считается, в значительной степени повлияло на создание последующего и наиболее важного произведения Джерома — повести «Трое в лодке, не считая собаки» ().

«Трое в лодке, не считая собаки» и дальнейшее творчество 
Джером принялся за создание повести сразу после возвращения пары из медового месяца.

Прототипами персонажей стали друзья Джерома: Джордж Уингрэйв () (Джордж) и Карл Хеншель () (Гаррис). В новелле описана череда комичных ситуаций, в которые попадают друзья, а все события тесно переплетены с историей Темзы и её окрестностей.

Книга была напечатана в 1889 году, имела оглушительный успех и переиздаётся до сих пор. Популярность книги была настолько велика, что количество зарегистрированных на Темзе лодок в последующий после публикации год возросло на пятьдесят процентов, что в свою очередь сделало реку достопримечательностью для туристов. За первые двадцать лет по всему миру было продано более миллиона экземпляров книги. Также книга легла в основу многочисленных кино- и телефильмов, радиопостановок, пьес, мюзикла.

Финансовое благополучие, принесённое книгой, позволило Джерому целиком посвятить себя творчеству. Он создал несколько пьес, эссе и новелл, но повторить успех «Трое в лодке, не считая собаки» так и не смог.

В 1892 году Роберт Барр пригласил Джерома в журнал «Лентяй» () на должность редактора (Джером сменил на этом посту Р. Киплинга). Журнал представлял собой иллюстрированное сатирическое ежемесячное издание для мужчин. В журнале печатались доступные общему пониманию юмористические рассказы и пьесы, стихи и путевые заметки, книжные обозрения и интервью. В 1893 году он основал журнал «Сегодня» ().

В 1897 году Джером как журналист был осуждён за клевету на богатого промышленника Самсона Фокса (Samson Fox). Джером был вынужден оставить оба издания и продать журнал «Сегодня».

В 1898 году родилась родная дочь Ровена. В будущем она, как и отец, выступала на сцене.

В 1898 году короткая поездка по Германии вдохновила Джерома на написание романа «Трое на четырёх колёсах» (), продолжения «Трое в лодке, не считая собаки». В новом романе Джером отправляет тех же героев в заграничное велотурне. Книга имела успех, хотя и не такой громкий, как предыдущая.

В 1902 году Джером публикует роман «Школьные годы Поля Келвера» (), который признаётся многими как автобиографический.

Написанная в 1908 году пьеса «» показала нового Джерома, более грустного и религиозного. Пьеса имела большой успех на английской сцене, но получила неодобрительные рецензии критиков. В частности, по мнению Макса Бирбома (), новая пьеса Джерома «отвратительно глупа» и словно написана «писателем десятого сорта».

В 1899 году Джером К. Джером посетил Россию; свои впечатления описал в статье «Русские, какими я их знаю» (в 1906 году издана на русском языке под названием «Люди будущего»).

Первая мировая война и последние годы жизни 
В 1900 году Джером перевёз всю семью в Дрезден на два года.

Первая мировая война стала для него ужасным ударом. В начале войны Джером попытался уйти добровольцем на фронт, но в силу возраста (Джерому было 56 лет) в Британской армии ему отказали. Страстно желая служить хоть в каком-нибудь качестве, Джером устроился водителем скорой помощи во французскую армию.
В 1918 году побывал в Архангельске как корреспондент газеты «Таймс» для написания репортажа о действиях британского оккупационного корпуса генерала Айронсайда против большевиков.
Когда Джером вернулся домой, его секретарь написал: «Старый Джером ушёл. На его месте незнакомец. Он сломленный человек».

Другим чёрным событием стала смерть падчерицы Элси в 1921 году в возрасте 38 лет. Она, его любимые Этти и Ровена почти не упоминаются в автобиографии, эту часть своей жизни Джером предпочитал хранить в тайне.

В 1926 году Джером издаёт свои мемуары «Моя жизнь и эпоха» (). Вскоре после этого его наградили званием «Почётный житель района Уолсолл» (). В течение последних лет своей жизни большую часть времени Джером провёл в своём загородном доме в Юэлме () недалеко от Уоллингфорда ().

В июне 1927 года по пути из Девона в Лондон у Джерома случился инсульт. Его положили в больницу Northampton General Hospital, где 14 июня 1927 года он скончался. Этти пережила мужа на 11 лет. Ровена, не побывав замужем и не оставив потомства, умерла в 1966 году.

Джером К. Джером похоронен в Церкви Святой Марии () в Юэлме, Оксфордшир. Рядом с ним похоронены Этти, Элси и его сестра Бландина.

Признание 
Книги Джерома переведены на многие языки мира.

Переводы сочинений Д. К. Джерома на русский язык появились в 1890-х годах.

Повесть «Трое в лодке, не считая собаки» с 1920 по 2006 год была семь раз экранизирована в различных странах.

Библиография

Романы и новеллы 
 «Трое в лодке, не считая собаки» /  (1889)
 «Дневник одного паломничества» /  (1891)
 «Как мы писали роман» («Наброски к роману») /  (1893)
 «Трое на четырёх колёсах» («Трое на велосипедах») /  (1900)
 «Пол Келвер» /  (1902)
 Они и я (1909)
 Томми и Ко (1904)
 Энтони Джон (1923)

Эссе и наброски 
 Мир сцены (На сцене и за кулисами) (1885)
 Праздные мысли лентяя (Досужие мысли досужего человека) (1886)
 Ещё праздные мысли (1898)
 Праздные мысли в 1905 году (1905)
 Ангел, Автор и другие (1908)

Сборники новелл и рассказов 
 Пирушка с привидениями (Истории, рассказанные после ужина) (1891)
 Джон Ингерфилд и другие рассказы (1894)
 Наброски лиловым, голубым и зелёным (Этюды в холодных тонах) (1897)
 Наблюдения Генри (1901)
 Жилец с третьего этажа (1907)
 Мальвина Бретонская (1916)

Наиболее известные рассказы 
 Должны ли мы говорить то, что думаем, и думать то, что говорим?
 Должны ли писатели говорить правду?
 Душа Николаса Снайдерса, или Скряга из Зандама
 Дядюшка Поджер спешит на поезд
 Если бы у нас сохранились хвосты!
 Люди будущего
 Мир сцены
 Миссис Корнер расплачивается
 Мое знакомство с бульдогами
 Новая утопия
 О вреде чужих советов
 О погоде
 О суете и тщеславии
 Очаровательная женщина
 Падение Томаса-Генри
 Почему мы не любим иностранцев
 Рассеянный человек
 Следует ли женатому человеку играть в гольф?
 Судьба литератора, или «Сказка о добром драконе»
 Сюрприз мистера Милбери
 Трогательная история
 Увлекающаяся натура
 Человек, который заботился обо всех
 Человек, который не верил в счастье
 Школьные годы Поля Келвера

Автобиография 
 Моя жизнь и эпоха (1926)

Пьесы 
 1886 — Barbara
 1899 — Sunset
 1888 — Fennel
 1888 — Woodbarrow Farm
 1890 — New Lamps for Old
 1895 — The Rise of Dick Halward
 1895 — The Prude’s Progress («Похождения ханжи», в рус. пер. «Мелочи жизни», совм. с Иденом Филпотсом, Eden Phillpotts)
 1895 — Driftwood (в рус. пер. «Плавучие деревья» и «По течению»; скетч из сборника «Sketches in Lavender, Blue and Green»)
 1896 — Biarritz
 Ок. 1898 — The MacHaggis
 1890-е годы — The Russian Vagabond
 1902 — Miss Hobbs (рус. пер. «Мисс Гоббс»)
 1909 — Fanny and the Servant Problem
 1910 — The Passing of the Third Floor Back
 1911 — The Master of Mrs Chilvers
 1913 — Esther Castways
 1914 — The Great Gamble
 1914 — Robina in Search of a Husband
 1917 — Cook
 1926 — The Celebrity
 1927 — The Soul of Nicholas Snyders

Издания на русском языке 
 Энтони Джон. Издательство «Прибой», 1926;
 Скряга из Саардама. Рассказы. Издательство Гиза, 1927;
 Человек, который не верил в счастье. Рассказы. Издательство Гиза, 1927;
 Трое в одной лодке/ Предисловие В. Узина. Издательство «Молодая гвардия», 1927;
 Избранные произведения в 2 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.

Память 
 В городе Уолсолл. открыт Дом-музей Д. К. Джерома, экспозиция которого посвящена жизни и творчеству писателя.

Ссылки 

 
 Джером, Джером Клапка в библиотеке Серанн

Примечания 

 
Юмористы Великобритании
Сатирики Великобритании
Английские писатели XX века
Умершие от инсульта